Trpaslík může označovat:
 Trpaslík – pohádková bytost, s podobou dospělého člověka, ale malé velikosti 
 Nanismus – člověk s poruchou růstu způsobenou podvýživou nebo genetickým postižením
 Čichavec zakrslý (Trichogaster lalius) – ryba ve starší české literatuře někdy označován jako trpaslík
 Trpasličí návěstidlo – na železnici je typ nízkého návěstidla, obvykle pro posun
 Trpasličí ponorka – velmi malá ponorka pro výzvědnou činnost a pro diverzní útočné akce

Místopis 
 Trpaslík (rybník) – rybník u obce Hybrálec, okres Jihlava, v sousedství štoly Zwergloch

Astronomie 
 Trpaslík (hvězda) – označení více typů menších hvězd či podobných objektů
 Trpasličí planeta – menší kosmické těleso na oběžné dráze kolem Slunce, např. Pluto

V kultuře 
 Trpaslíci (Středozem) – trpaslíci ve fiktivní mytologii J. R. R. Tolkiena
 Trpaslíci (kniha) – fantasy kniha německého spisovatele M. Heitze
 Červený trpaslík (seriál) – sci-fi seriál BBC
 Trpaslík (seriál) – český televizní seriál (2016)